Основна стаття Вімблдонський турнір 2018

Титул чемпіонів захищали  Лукаш Кубот /  Марсело Мело, але програли вже в першому колі.  Перемогла американська пара Майк Браян/Джек Сок. Для Браяна це рекордний у відкриту еру 17-ий титул Великого шолома в парній грі й третій вімблдонський. Уперше він виграв без брата Боба, який не зміг взяти участь в турнірі через травму. Як наслідок Майк Браян повернув собі перший рядок парного рейтингу. Для Сока — другий виграний Вімблдон і другий титул переможця мейджора.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Виноски 

Вімблдонський турнір
2018 у тенісі